La Coupe d'Angleterre de football 1975-1976 est la  de la Coupe d'Angleterre de football. Southampton remporte sa première Coupe d'Angleterre de football au détriment de Manchester United sur le score de 1-0, au cours d'une finale jouée dans l'enceinte du stade de Wembley à Londres.

Demi-finales

Finale 

1975-1976
Angleterre
Sport en Angleterre en 1975
Sport en Angleterre en 1976